Sheffield är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Bill Sheffield (född 1928), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Alaska
 Charles Sheffield, fysiker och science fiction-författare
 Frederick Sheffield (1902–1971), amerikansk roddare
 Gary Sheffield (född 1968), amerikansk basebollspelare
 Gary Sheffield (historiker), militärhistoriker
 John Sheffield, 1:e hertig av Buckingham och Normanby (1647–1721), engelsk politiker och författare
 Johnny Sheffield, amerikansk före detta barnskådespelare
 Joseph Earl Sheffield, järnvägsmagnat och filantrop
 Jeremy Sheffield, engelsk skådespelare
 LaTanya Sheffield, amerikansk häcklöpare
 Rob Sheffield, amerikansk musikjournalist
 Samantha Sheffield, fru till brittiska premiärministern David Cameron
 Tamie Sheffield, amerikansk skådespelerska och modell
 William Paine Sheffield (1820–1907), amerikansk politiker, kongressrepresentant och senator för Rhode Island
 William Paine Sheffield, Jr. (1857–1919),amerikansk representanthusledamot från Rhode Island